Олимпийский комитет Колумбии (; уникальный код МОК — COL) — организация, представляющая Колумбию в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Боготе. Комитет основан в 1936 году, в 1948 году был принят в МОК, является членом ПАСО, организует участие спортсменов из Колумбии в Олимпийских, Панамериканских играх и других международных соревнованиях.

См. также 
 Колумбия на Олимпийских играх
 Колумбия на Панамериканских играх

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте МОК 

Организации, основанные в 1936 году
Колумбия
Колумбия на Олимпийских играх